Löfberg är ett svenskt efternamn.

Släkter Löfberg
Löfberg från Öland: Anders Löfberg (1646–1711), lantjägare på Öland. Källa: Öländska personminnen (1942), pl. VII. Vapensköld: En jägare till häst jagande en hjort och bakom hjorten två uppväxande rosor, allt på mark.
Löfberg från Östergötland: Bland förfäderna ingår Olof Löfberg(1689–1772), kronolänsman, samt Olof Löfberg(1726–1798), bruksinspektor. Sedan sex generationer tillbaka är släkten bosatt i Stockholm, där man intagit en framträdande roll i näringslivet.
 Harald Olof Löfberg (1868–1924), direktör för Harald Löfberg AB
 Sten Harald Löfberg (1902–1994), generalkonsul, direktör för AB Eaglas
 Anders Löfberg,(f. 1938)son till Sten Harald, bergsingenjör, direktör för Fondmetall AB
Löfberg från Ystad: Se här Robert Hembergs "Ystad-släkterna Grönwall och Löfberg" (1954)
Löfberg från Bro, Värmland: 
Anders Löfberg (direktör) (1877–1950), direktör för kafferosteriet Löfbergs Lila 1927–1944, då under bolagsnamnet AB Anders Löfberg.
Åke Löfberg (f. 1915), (son till Anders Löfberg) 1945-1976 direktör för Löfbergs Lila.
Anders Löfberg (f. 1944), 1976 direktör för Löfbergs Lila.
Löfberg, från Uppland. Tidigare 'Leufberg', med etymologisk koppling till Leufsta bruk.

Personer med efternamnet Löfberg
 Anders Löfberg (född 1959), militär
 Anders Löfberg (född 1977), spelman
 Anders Löfberg (1877–1950), företagare
 Bengt Löfberg, spelman
 Bertil Löfberg, politiker
 Christofer Löfberg, ishockeyspelare
 Jan Löfberg, docent
 Johan Löfberg, kronolänsman och riksdagsman
 Lars Löfberg, militär
 Ninni Löfberg, skådespelare
 Otto Löfberg (1881–1954), kirurg
 Per Löfberg, skådespelare

Se även 
 Löfbergs Lila

Svenska efternamn